В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1900 по 1909 год.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com

1900